Расиња је насељено место и седиште општине у Копривничко-крижевачкој жупанији, Република Хрватска.

Историја 
До територијалне реорганизације у Хрватској налазила се у саставу бивше велике општине Копривница.

Становништво

Расиња (општина), број становника по пописима 

 напомене:
Настала из старе општине Копривница.

Расиња (насељено место), број становника по пописима 

 напомена:
У 1857. садржи податке за насеље Луковец.

Национални састав 

На попису становништва 1991. године, насељено место Расиња је имало 927 становника, следећег националног састава:

На попису становништва 2011. године, општина Расиња је имала 3.267 становника, од чега у самој Расињи 876.

Референце

Спољашње везе 

Општина Расиња
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Копривничко-крижевачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Општине у Хрватској